Novo Selište je mjesto u Sisačko-moslavačkoj županiji, administrativno u sastavu grada Petrinje, smješteno na desnoj obali rijeke Kupe, na prometnici Petrinja - Glina.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. godine broj stanovnika u Novom Selištu je 321, a prema najnovijem popisu, iz 2021. godine, broj stanovnika je 271.

Vanjske poveznice 

 Službene stranice grada Petrinje
 Turistička zajednica grada Petrinje

Izvori 

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji